А́ксельссон () — шведське прізвище, утворене від імені Аксель ().

Відомі носії 
 Дік Аксельссон (* 1987) — шведський хокеїст.
 Майгуль Аксельссон (* 1947) — шведська письменниця
 Нільс Аксельссон (1906—1989) — шведський футболіст.
 Пер Юган Аксельссон (* 1975) — шведський хокеїст.
 Сун Аксельссон (1935—2011) — шведська письменниця.

Шведські прізвища